Lean on Me est une chanson de Bill Withers enregistrée en 1972.
Lean on Me est une chanson de Limp Bizkit enregistrée en 1995.
Lean on Me est un film réalisé par John G. Avildsen en 1989.
Lean On Me est un webcomic par Jade Gordon.